

Персоналії 

 Роберт Кайо — бельгійський інженер, доктор наук.
 Родріго Кайо — бразильський футболіст, півзахисник, захисник клубу «Сан-Паулу».

Топоніми 
 Кайо — найбільший за площею округ Белізу.
 Кайо — муніципалітет у Франції, регіон Лангедок-Руссільйон, департамент Од.
 Кайо-ан-Сантерр — муніципалітет у Франції, регіон Пікардія, департамент Сомма.
 Кайо-сюр-Мер — муніципалітет у Франції, регіон Пікардія, департамент Сомма.
 Бешак-е-Кайо — муніципалітет у Франції, регіон Аквітанія, департамент Жиронда.
 Гонфревіль-Кайо — муніципалітет у Франції, регіон Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.
 Монші-Кайо — муніципалітет у Франції, регіон Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Сан-Ігнасіо-Кайо — місто в Белізі.

Інше 
 Кайо (авіаносець) — японський ескортний авіаносець часів Другої світової війни.